Adolf Grohmann ist der Name folgender Personen:

* Adolf Grohmann (Industrieller) (1825–1895), österreichischer Industrieller
 Adolf Grohmann (Arabist) (1887–1977), österreichischer Arabist
 Adolf Arthur Grohmann (1856–1908), österreichisch-schweizerischer Ingenieur und Klinikgründer